Peretti ima više značenja:
 Peretti, Parma
 Peretti, Torino
 Peretti, Vicenza